Robinia peut désigner :
 Robinia L., 1753, un genre d'arbres de la famille des Fabaceae ;
 Robinia Pankov, Webster, Blasco-Costa, Gibson, Littlewood, Balbuena & Kostadinova, 2006, un genre de trématodes de la famille des Hemiuridae.